Australian Open-mesterskabet i damesingle 2018 var den 92. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af Australian Open 2018 og hovedturneringen blev spillet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 15. - 27. januar 2018, mens kvalifikationen blev spillet samme sted den 10. - 14. januar 2018.

Inden turneringen havde fem spillere muligheden for med et godt resultat at overtage førstepladsen på WTA's verdensrangliste fra Simona Halep. De fem spillere var Caroline Wozniacki, Garbiñe Muguruza, Elina Svitolina, Karolína Plíšková og Jeļena Ostapenko. Finalen blev et opgør mellem de to topseedede spillere, Halep og Wozniacki, og dermed blev den kamp direkte afgørende for hvem, der efter turneringen blev nr. 1 på WTA's verdensrangliste.

Mesterskabet blev vundet af andenseedede Caroline Wozniacki, som i finalen vandt med 7-6(2), 3-6, 6-4 over førsteseedede Simona Halep, og som dermed vandt den første grand slam-titel i sin karriere, og som samtidig genvandt førstepladsen på WTA's verdensrangliste. Begge spillere havde tidligere været i to grand slam-finaler uden at vinde, og ingen af dem havde tidligere været i Australian Open-finalen. Wozniacki spillede sin 43. grand slam-turnering, og kun tre kvinder før hende havde brugt flere turneringer på at vinde deres første grand slam-titel i damesingle: Flavia Pennetta (49), Marion Bartoli (47) og Jana Novotná (45).

Både Wozniacki og Halep måtte undervejs i turneringen afværge adskillige matchbolde, inden de nåede frem til finalen. Wozniacki var i anden runde bagud med 1-5 og 15-40 i tredje sæt mod Jana Fett, inden hun med seks vundne partier i træk fik kæmpet sig tilbage i kampen og vandt med 3-6, 6-2, 7-5. Halep var ligeledes ilde ude i sin tredjerunde-kamp mod Lauren Davis, hvor hun sejrede efter at have afværget tre matchbolde i træk for første gang i sin karriere ved stillingen 10-11, inden hun sikrede sig sejren med 4-6, 6-4, 15-13 i en kamp der tangerede rekorden for flest partier i en damesinglekamp ved Australian Open. Og hun gentog kunststykket i sin semifinale, hvor hun sejrede med 6-3, 4-6, 9-7 over 2016-mesteren Angelique Kerber efter at have været nede med to matchbolde ved stillingen 6-5 i tredje sæt. Det var første gang i tennissportens åbne æra, at begge finalister i en grand slam-turnering havde afværget matchbolde undervejs til finalen.

Den forsvarende mester, Serena Williams, stillede ikke op til sit titelforsvar, fordi hun fortsat genoptrænede efter fødslen af sit første barn.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg A$ 21.520.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på ca. 11,3 % i forhold til året før.

Højdepunkter

Kvalifikation 

15-årige Marta Kostjuk kvalificerede sig til hovedturneringen ved at vinde tre tre-sæts-kampe i træk i kvalifikationen, hvor hun deltog på et wildcard som den regerende vinder af juniortitlen i pigesingle. Hun blev dermed den første 15-årige kvinde, der kvalificerede sig til en grand slam-hovedturnering i damesingle i 13 år. Sidst det skete var ved Australian Open 2005, hvor Sesil Karatantjeva ligeledes spillede sig igennem kvalifikation og hvor Nicole Vaidišová var direkte kvalificeret til hovedturneringen på grundlag af hende ranglisteplacering.

Første runde 

Hele ni af de ti amerikanske spillere i aktion på førstedagen, den 15. januar, måtte forlade turneringen allerede i første runde, heriblandt de tre højst rangerede amerikanere. Det foregående år finalist, femteseedede Venus Williams, måtte se sig besejret med 6-3, 7-5 af den tidligere top 10-spiller Belinda Bencic, der på sin vej tilbage til toptennis efter en håndledsskade havde vundet to turneringer på ITF Women's Circuit og to WTA 125K Series-turneringer i slutningen af den foregående sæson. 10.-seedede Coco Vandeweghe havde været plaget af sygdom op til mesterskabet og tabte med 7-6(4), 6-2 til Tímea Babos, som dermed vandt over en top 10-spiller for første gang i sin karriere, mens US Open-mesteren, den 13.-seedede Sloane Stephens, tabte sin sjette kamp i træk siden triumfen i New York City, da hun måtte se sig besejret af Zhang Shuai med 2-6, 7-6(2), 6-2. Derudover tabte også Alison Riske, Jennifer Brady, Catherine Bellis, Sofia Kenin, Taylor Townsend og Irina Falconi, så den eneste amerikanske sejr på førstedagen blev vundet af Nicole Gibbs, der besejrede lucky loseren Viktorija Tomova med 6-1, 6-1.

I en anden interessant første runde-kamp mellem den regerende og en tidligere French Open-mester besejrede den 20-årige Jeļena Ostapenko den 17 år ældre Francesca Schiavone.

Marta Kostjuk blev den yngste vinder af en hovedrundekamp i Australian Open i 22 år, da den 15-årige kvalifikant i første runde besejrede 25.-seedede Peng Shuai med 6-2, 6-2.

Seedede spillere, der tabte i første runde: Venus Williams [5], Coco Vandeweghe [10], Kristina Mladenovic [11], Sloane Stephens [13], Dominika Cibulková [24], Peng Shuai [25], Petra Kvitová [27] og Jekaterina Makarova [31].

Anden runde 

Seedede spillere, der tabte i anden runde: Garbiñe Muguruza [3], Johanna Konta [9], Julia Görges [12], Anastasija Sevastova [14], Anastasija Pavljutjenkova [15], Jelena Vesnina [16], Darja Kasatkina [22], Daria Gavrilova [23] og Mirjana Lučić-Baroni [28].

Tredje runde 

Seedede spillere, der tabte i tredje runde: Jeļena Ostapenko [7], Ashleigh Barty [18], Agnieszka Radwańska [26], Lucie Šafářová [29] og Kiki Bertens [30].

Fjerde runde 

Seedede spillere, der tabte i fjerde runde: Caroline Garcia [8], Magdaléna Rybáriková [19], Barbora Strýcová [20] og Anett Kontaveit [32].

Kvartfinaler 

Seedede spillere, der tabte i kvartfinalerne: Elina Svitolina [4], Karolína Plíšková [6] og Madison Keys [17].

Semifinaler 

Caroline Wozniacki blev den første, der gik videre til finalen, da hun i sin semifinale vandt med 6-3, 7-6(2) over Elise Mertens. Dermed kvalificerede hun sig til sin første finale ved Australian Open og den første grand slam-finale siden US Open 2014.

I en af de mest dramatiske semifinaler i mesterskabets historie sejrede Simona Halep i den anden semifinalekamp med 6-3, 4-6, 9-7 over 2016-mesteren Angelique Kerber efter at have været nede med to matchbolde ved stillingen 6-5 i tredje sæt. Haleps sejr sikrede, at finalen blev et opgør mellem to spillere, der aldrig tidligere havde vundet en grand slam-titel i deres karrierer.

Seedede spillere, der tabte i semifinalerne: Angelique Kerber [21].

Finale

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen har deltagelse af 128 spillere, der er fordelt på:
 108 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 4. december 2017 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der har modtaget et wild card.
 12 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 8. januar 2018 blev seedet:

Følgende spillere blandt de 32 bedste på WTA's verdensrangliste meldte afbud til mesterskabet.

Wild cards 

Otte spillere modtog et wild card til hovedturneringen. Spillernes verdensranglisteplacering pr. 8. januar 2018 er angivet.

Wang Xinyu og Jessika Ponchet opnåede deltagelse i en grand slam-hovedturnering for første gang.

Oprindeligt var den tidligere dobbelte mester, Viktoryja Azaranka, blevet tildelt et af de otte wildcards, men hun meldte afbud til mesterskabet for at koncentrere sig om kampen om forældremyndigheden over sin søn.

Kvalifikanter 

12 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen.

Det var første gang nogensinde, at Magdalena Fręch, Ivana Jorović, Anna Kalinskaja og Marta Kostjuk kvalificerede sig til en grand slam-hovedturnering.

Lucky losers 

Efter kvalifikationen var begyndt, meldte to af de direkte kvalificerede spillere fra hovedturneringen imidlertid afbud, hvilket gav plads til yderligere to spillere fra kvalifikationsturneringen som "lucky losers".

Det første gang nogensinde, at Viktorija Tomova og Bernarda Pera kvalificerede sig til en grand slam-hovedturnering i damesingle.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 96 spillere om 12 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde otte spillere modtaget et wildcard (WC). Turneringen blev spillet i perioden 10. - 14. januar 2018 og var opdelt i 12 sektioner med otte spillere i hver, og vinderen af hver sektion gik videre til hovedturneringen. Følgende 12 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen som vinder af sin sektion:

  Anna Kalinskaja
  Anna Blinkova
  Zhu Lin
  Viktorija Golubic
  Irina Falconi
  Denisa Allertová
  Ivana Jorović
  Viktória Kužmová
  Marta Kostjuk
  Anna Karolína Schmiedlová
  Luksika Kumkhum
  Magdalena Fręch

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen som "lucky losers":

  Viktorija Tomova
  Bernarda Pera

15-årige Marta Kostjuk deltog i kvalifikationen på et wildcard, udstedt af Tennis Australia fordi hun året før havde vundet juniortitlen i pigesingle, og den unge ukrainer udnyttede chancen til fulde ved at vinde tre kampe i træk i tre sæt. Dermed blev hun den første 15-årige kvinde, der kvalificerede sig til en grand slam-hovedturnering i damesingle i 13 år. Sidst det skete var ved Australian Open 2005, hvor Sesil Karatantjeva ligeledes spillede sig igennem kvalifikation og hvor Nicole Vaidišová var direkte kvalificeret til hovedturneringen på grundlag af hende ranglisteplacering.

Det også første gang nogensinde, at Magdalena Fręch, Ivana Jorović, Anna Kalinskaja, Viktorija Tomova og Bernarda Pera kvalificerede sig til en grand slam-hovedturnering.

Kvalifikationen havde bl.a. deltagelse af to tidligere semifinalister i Australian Open-mesterskabet i damesingle. Den 39-årige schweizer Patty Schnyder var i semifinalen i 2005, og havde egentlig indstillet karrieren i 2011. Men i 2015 vendte hun tilbage til turneringstennis, og i juli 2017 vandt hun sin første kamp ved en WTA Tour-turnering efter sit comeback. russiske Vera Zvonarjova havde ikke været væk fra elitemiljøet lige så længe som Schnyder men havde dog holdt pause i to år for at pleje diverse skader og på grund af graviditet. Den tidligere dobbelte Australian Open-semifinalist fra 2011 og 2015 havde gjort comeback i løbet af 2017 og forsøgte at kvalificere sig til sin første hovedturnering i grand slam-sammenhæng, siden hun nåede semifinalen i netop Melbourne i 2015.

Ingen af de to spillere formåede imidlertid at spille sig videre fra første runde. Vera Zvonarjova tabte 2-6, 6-2, 0-6 til sin landsmand Anna Kalinskaja, mens Patty Schnyder samtidig måtte forlade kvalifikationen, fordi hun tabte til amerikaneren Bernarda Pera med 3-6, 6-7. Samme skæbne overgik i øvrigt den tidligere US Open-finalist, Roberta Vinci, der også tabte sin første kamp i kvalifikationen på trods af, at hun var seedet som nr. 19. Den 34-årige italieners overmand var den unge, 19-årige russer Anna Blinkova, der sejrede med 6-3, 6-2.

En fjerde veteran, Sara Errani, formåede at spille sig helt frem til finalen i sin sektion, hvor hun dog tabte med 4-6, 1-6 til Luksika Kumkhum.

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 2018
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 2018
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 2018
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 2018

Eksterne henvisninger 
 Australian Open

Noter 

Australian Open 2018
2018
WTA Tour 2018